Michaël Heylen est un footballeur belge, né le  à Wommelghem en Belgique. Il évolue au poste de défenseur central au FC Emmen.

Carrière 

Il participe avec le club d'Anderlecht, à la Ligue des champions et à la Ligue Europa. En Ligue Europa, il inscrit un but contre l'équipe du Slavia Prague en .

Il reçoit plusieurs sélections avec les espoirs belges.

Palmarès 
 Championnat de Belgique : 2017

Références

Liens externes 
 

Naissance en janvier 1994
Naissance à Wommelghem
Footballeur belge
Joueur du KV Courtrai
Joueur du Royal Sporting Club Anderlecht
Joueur du KVC Westerlo
Joueur du SV Zulte Waregem
Joueur du FC Emmen